Bundestagswahlkreis 1 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Flensburg – Schleswig (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Flensburg (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Husum – Südtondern – Eiderstedt (1949 bis 1961)